Netřebice peut désigner :

Netřebice, commune du district de Český Krumlov, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Netřebice, commune du district de Nymburk, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie